Wang Kuang (Wang Shun) (†23 na Chr.) - Chinese generaal
 Wang Kuang (Wang Mang)